Брюнн ()

 Брюнн — немецкое и старое русское название города Брно, Чехия.
 Брюнн (Тюрингия) — посёлок в Германии.
 Брюнн — антропологический тип кроманоидной расы.

См. также 
 Брюн (значения)
 Брунн